Копыло́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
  — танцовщица.
 Копылова, Любовь Фёдоровна (1885―1936) — поэтесса, прозаик.
 Копылова, Нина Васильевна (урождённая Андреенко; род. 1933) — мастер завода «Электросигнал», Герой Социалистического Труда.
 Копылова, Светлана Вадимовна (род. 1964) — исполнительница авторской песни, киноактриса.
 Копылова, Татьяна Алексеевна — член Союза журналистов, Московского союза литераторов.

Топонимы 
 См. также 
 
  — название ряда населённых пунктов Российской Федерации и Украины.